Csehország
 Doubí, Čtveřín településrésze a Libereci járásban
 Doubí, Karlovy Vary településrésze a Karlovy Vary-i járásban
 Doubí, Košice településrésze a Tábori járásban
 Doubí, Liberec településrésze a Libereci járásban
 Doubí, Třebeň településrésze a Chebi járásban
 Doubí (Branské Doubí, Doubí u Třeboně), Třebon településrésze a Jindřichův Hradec-i járásban